USS Argonaut je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Argonaut (SS-166) 
 USS Argonaut (SS-475)

Argonaut